Мацкин — фамилия. Известные носители:

 Мацкин, Рувим Израилевич (1926—1996) — советский художник-живописец.
 Мацкин, Хаим — израильский врач-уролог, профессор.
 Мацкин, Яков Михайлович (1908—1981) — советский конструктор судостроения.